

Sigle 
 LCI – canale televisivo francese
 LCI – acronimo di  Landing Craft Infantry mezzo da sbarco per fanteria
 Lexikon der christlichen Ikonographie
 Liga Comunista Internacionalista – partito politico portoghese
 Indicatore LCI (Liquid Contact Indicator) – indicatore presente all'interno di alcuni dispositivi elettronici

Altro 
 LCI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Laconia Municipal Airport di Laconia (New Hampshire), Stati Uniti d'America